|-
| 120601 - ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120602 ||  || 11 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 120603 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120604 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120605 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120606 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120607 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120608 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120609 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120610 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120611 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120612 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120613 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120614 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120615 - ||  || 19 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120616 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120617 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120618 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120619 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120620 - ||  || 25 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120621 - ||  || 15 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120622 - ||  || 15 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120623 - ||  || 18 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120624 - ||  || 11 martie 1996 || Haleakala || 
|-
| 120625 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120626 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120627 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120628 - ||  || 24 martie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120629 - ||  || 12 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120630 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120631 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120632 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120633 - ||  || 15 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120634 - ||  || 12 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120635 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120636 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120637 - ||  || 9 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120638 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120639 ||  || 24 mai 1996 ||  || 
|-
| 120640 || 1996 PN || 9 august 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 120641 - ||  || 10 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120642 - ||  || 10 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120643 Rudimandl || 1996 RU || 10 septembrie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 120644 - ||  || 11 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120645 - ||  || 7 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120646 - ||  || 13 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120647 - ||  || 21 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120648 ||  || 19 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 120649 - ||  || 8 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120650 - ||  || 11 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120651 - ||  || 15 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 120652 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120653 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120654 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120655 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120656 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120657 - ||  || 17 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120658 - ||  || 17 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120659 - ||  || 18 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120660 - || 1996 VA || 1 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 120661 - ||  || 11 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 120662 - ||  || 3 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120663 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120664 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120665 - || 1996 XT || 1 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 120666 - ||  || 6 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120667 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120668 - ||  || 6 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120669 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120670 - ||  || 8 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120671 - ||  || 12 decembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 120672 - || 1997 AK || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120673 ||  || 2 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 120674 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120675 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120676 - ||  || 14 ianuarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 120677 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120678 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120679 - ||  || 29 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 120680 - ||  || 31 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 120681 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120682 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120683 - ||  || 6 februarie 1997 ||  || , 
|-
| 120684 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120685 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120686 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120687 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120688 - ||  || 7 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120689 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120690 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120691 - ||  || 10 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120692 - ||  || 5 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120693 - ||  || 8 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 120694 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120695 - ||  || 7 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120696 - || 1997 HH || 28 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120697 - ||  || 28 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120698 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120699 - ||  || 27 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120700 - ||  || 30 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-